Пташата — це наймолодший улад національної скаутської організації України Пласт, метою якого є сприяти вихованню дитини в правильному середовищі та підготувати її до вступу в новацтво.

Пташата — це діти, віком до 6-7 років у пластовій родині (або родині, яка поділяє інтереси Пласту), які завжди є поруч з батьками. Батьки пташат — активні дорослі, які прагнуть розвитку для себе і своєї дитини. 

На всіх пластових заняттях, таборах, прогулянках, екскурсіях тощо для пташат батьки або опікуни беруть участь у програмі разом з дітьми і несуть  відповідальність за їх безпеку та комфорт.

В Києві пташата зустрічаються раз на місяць (орієнтовно — кожна 3-тя субота місяця) та завершують рік пташачим пластовим табором.

Примітки

Посилання 

 

Улади пластунів
Виховання